2С18 «Пат-С» — советская опытная 152-мм полковая самоходная гаубица. Разработана в специальном конструкторском бюро Курганского машиностроительного завода. Серийно не производилась.

История создания 

Самоходная гаубица 2С18 создавалась параллельно с буксируемым вариантом 2А61. Причиной создания послужил перевод полевой артиллерии НАТО на единый калибр 155 мм, после чего советские полки и мотострелковые бригады, вооружённые 122-мм гаубицами стали проигрывать по огневому могуществу западным. Самоходный вариант создавался в конструкторском бюро Курганского машиностроительного завода. Гаубица для 2С18 была разработана в ОКБ-9 на артиллерийском заводе № 9 под руководством Голубева В. А. Шасси разрабатывалось под руководством Сушко Н. М., однако после того как машина не была принята на вооружение, шасси было использовано при создании 120-мм САО 2С31 «Вена».

Описание конструкции

Вооружение 

В качестве основного вооружения использовалась 152-мм нарезная гаубица 2А63, идентичная по баллистике с буксируемым вариантом — 2А61 «Пат-Б». Орудие может использовать все типы боеприпасов от 152-мм орудий Д-1, МЛ-20 и Д-20. Баллистика приблизительно соответствует орудию МЛ-20 при стрельбе уменьшенным переменным зарядом № 3.

Применяемые выстрелы

Двигатель и трансмиссия 
В качестве силовой установки использовался дизельный двигатель УТД-29 с непосредственным впрыском топлива. Максимальная мощность двигателя составляла  Двигатель V-образный, 10-цилиндровый, при этом угол развала цилиндров составлял 144°. Габариты двигателя:  при массе не более .

Трансмиссия гидромеханическая, имела 4 передних и 2 задних передачи. Максимальная расчётная скорость вперёд составляла , а назад — .

Примечания

Сноски

Литература

Ссылки 

 

Артиллерия калибра 152 мм
Самоходная артиллерия по алфавиту
Самоходные гаубицы СССР
Военная продукция Курганского машиностроительного завода
Военная продукция завода № 9